Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Reginald Willems 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Peter Wessels (semifinali)
 Olivier Rochus (semifinali)
 Fredrik Jonsson (secondo turno)
 Michaël Llodra (primo turno)

 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Petr Luxa (secondo turno)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2000